Маврокордат; Маврокордатос

 Александру Маврокордат І (1742—1812) — господар Молдовського князівства (1782—1785).
 Александру Маврокордат ІІ (1754—1819) — господар Молдовського князівства в 1785—1786 роках.
 Йоан Маврокордат (1684—1719) — господар Молдавського князівства в 1711, господар Валахії в 1716—1719 роках.
 Йоан Маврокордат (1712—1747) — володар Молдавії (1743—1747).
 Константин Маврокордат (1711—1769) — грецький дворянин, був 6 разів господарем Валахії і 4 рази господарем Молдавського князівства.
 Ніколаос Маврокордатос (1670—1730) — великий драгоман Дивана (1697), пізніше в різні роки — господар Молдови і князь Волощини.